

Patronyme

 Adolph Kiefer (1918-2017), nageur allemand ;
 Anselm Kiefer (1945-), artiste allemand ;
 Bertrand Kiefer (1955-), médecin et éthicien suisse ;
 Edwin H. Kiefer (1860-1931), peintre américain ;
Georges Kiefer (1893-1970), garagiste, chef des Forces françaises de l'intérieur pour le Bas-Rhin pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Jack Kiefer (1924-1981), statisticien américain ;
 Marianne Kiefer (1928-2008), actrice allemande ;
 Nicolas Kiefer (1977-), joueur de tennis allemand ;
 Thomas Kiefer (1958-), rameur américain.

Kiefer est aussi un prénom porté par : 
 Kiefer Sutherland (1966-), acteur canadien.

Toponyme
 Kiefer est une ville dans l'État d'Oklahoma, aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme